Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1992 à Serrès (Grèce).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

Volley-ball en 1992
1992
Championnat d'Europe en 1992
Volley
Sport en Grèce en 1992